Баллинахинч (, ):
 Баллинахинч (Даун) — город в Северной Ирландии, графство Даун;
 Баллинахинч (Арма) — таунленд в Северной Ирландии, графство Арма;
 Баллинахинч (Голуэй) — деревня и волость в Республике Ирландия, графство Голуэй;